«Кувалда» () — американский сатирический телесериал о работе полиции. Главный герой — инспектор Следж Хаммер (Дэвид Раш), не блещущий умом, но зато очень решительный и предпочитающий жёсткие методы работы полицейский.

Персонажи

Следж Хаммер 
(роль исполняет Дэвид Раш)
Следж Хаммер ( — кувалда) — харизматичный инспектор полиции Сан-Франциско с радикальными методами работы. Неоднократно отстранялся от службы за излишнюю жестокость с арестованными и агрессивные методы дознания. В одной из серий, капитан Транк сказал, что он способен устраивать аварии даже по телефону (что, собственно, подтверждается в начале серии). В разводе с женой Сьюзан, которой регулярно выплачивает алименты. Бывшая жена Хаммера появляется только в последней серии (её сыграла настоящая жена Дэвида Раша), до этого он упоминает её исключительно с негативной окраской как женщину с большими требованиями, которые не может позволить себе «обыкновенный коп».

Лучший друг Хаммера — магнум 44-го калибра, револьвер «Смит и Вессон» модели № 629 (отличается от модели № 29 Грязного Гарри нержавеющей сталью) с изображением  судейского молотка на рукоятке из слоновой кости. Хаммер спит, принимает душ и даже разговаривает с ним. В одной из серий магнум похищают, после чего жизнь и работа Хаммера радикально меняется в худшую сторону, всё становится на круги своя только после возвращения друга. Согласно легенде сериала, револьвер достался ему по наследству от его отца, известного циркового стрелка Джека Хаммера. Также, в одной из серий сказано, что Следж родился в округе Пассейик, штат Нью-Джерси.

Следж Хаммер ездит на зелёном побитом и изрешечённом пулями Додж St. Regis с надписями «COP IN CAR» («полицейский в машине») на заднем стекле и «I ♥ VIOLENCE» («я люблю жестокость») на крышке багажника. Хаммер не соблюдает правил дорожного движения и периодически сбивает преступников или врезается в другие автомобили. При всем этом он слушает записи классической музыки, в чьих мелодиях узнаются звуки взрывов или выстрелов.

В каждой серии Следж носит новый галстук, причём эти галстуки всегда ужасных расцветок. В серии, где Доро после удара головой начинает вести себя как Следж, она тоже надевает безумный галстук.

Дори Доро 
(роль исполняет Анна-Мария Мартин)
Напарница Следжа Хаммера. В первой серии была направлена к нему для помощи в поисках похищенной дочери мэра города. Обладает, в отличие от Хаммера, добротой, вежливостью, рассудительностью и здравым смыслом. В серии «Отчаянные поиски Дори» («Desperately seeking Dori») после травмы головы её характер становится похожим на характер Хаммера, но после повторной травмы Доро снова становится прежней. Нередко спасает своего напарника и препятствует некоторым его необдуманным поступкам. Метко стреляет, владеет приёмами каратэ, может управлять самолётом. Испытывает симпатию к Хаммеру и при возможности пытается пробудить в нём «человека», на что он парирует со ссылкой на долг полицейского, а после свадьбы бывшей жены, шутливо делает ей предложение руки и сердца.

Капитан Эдмунд Транк 
(роль исполняет Гаррисон Пейдж)
Начальник Хаммера и Доро. Постоянно орёт на Хаммера за его выходки (за которые самого Транка отчитывает комиссар полиции города), от которых страдает мигренью и повышенным артериальным давлением, от чего его офис полон разнообразных лекарств. Тем не менее, изредка хвалит Хаммера за хорошую работу. Большую часть времени проводит у себя в кабинете, но в критические моменты появляется как «чёртик из коробочки», и спасает Хаммеру жизнь (например, когда Хаммера собирались казнить члены законспирированной группы ликвидаторов в полицейских рядах; при защите важной свидетельницы, когда Хаммер заслонил её своим телом; после отравления Хаммера смертельным ядом; и в ходе служебного расследования на предмет несоответствия Хаммера занимаемой должности). В непростых отношениях с женой Рене, которая ушла от него, когда тот стал раздражителен и груб (в частности, это произошло именно из-за Хаммера).

Образ чернокожего шефа полиции, постоянно кричащего на подчинённых, был ранее использован в фильмах «48 часов» и «Полицейский из Беверли-Хиллз», и стал классикой. Этот образ многократно обыгрывался в фильмах о полицейских 80—90-х годов.

Список серий

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США, запущенные в 1986 году
Криминальные телесериалы США
Телесериалы о полицейских
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сан-Франциско
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1988 году